Le nom Canal Saint-Étienne peut désigner:

Toponymes 
 le canal Saint-Étienne, canal d'irrigation de l'île de La Réunion.
 le canal Saint-Étienne, dérivation de la Seine à proximité de Troyes.